Kotava (fra kot 'alle' og ava 'sprog') er et kunstsprog skabt i 1978 af den canadiske sprogforsker Staren Fetcey.

Fonetik og skrift

Et eksempel 
Bønnen fader vor på kotava (Pleked Söla):
Minaf Gadik dan koe kelt tigil,
Rinaf yolt zo tutumtar,
Rinafa gazara til,
Rinafa kuranira zo askir moe tawava lidam kelt.
Va vieleaf beg pu min batvielon zilil ‼
Va minyona kantara ixel dum pu tel va min al ixes dere ixet ‼
Ise van zoenuca va min me levplekul,
Volse sol rote va min tunuyal ‼

FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne
Kot ayik sokoblir nuyaf is miltaf gu bagaliuca is rokeem. Va ova is jiluca sodir ise kottan is artan va sint beron gotegid.

Eksterne henvisninger 

 Kotava.org Officiel hjemmeside
 Officiel grammatik
 Sproglig og leksikalsk encyklopædi
 International-language.org : Tosprogede ordbøger kotava (44 ord.)
 Kotavaxak dem Suterot, samling af verdenslitteratur i kotava

Kunstsprog
Etableret i 1978